Сан Матео Пињас има више значења:

 Општина Сан Матео Пињас (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Матео Пињас (Сан Матео Пињас, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику